Олексій — чоловіче особисте ім'я грецького походження. Сходить до  , утвореного від   — «захищати», «відбивати», «запобігати».

Ім'я є одним із найдавніших письмово засвідчених грецьких імен (a-re-ke-se-u у табличках Лінійного листа Б KN Df 1229 та MY Fu 718).

Церковна форма імені та форма імені до 1708 року  — Алеѯі́й (Олексій). Форма імені від введення Цивільного шрифту в 1708 до Реформи російської ортографії 1918 — Алексѣй .

Особливої популярності набуло в Росії після хрещення цим ім'ям сина Михайла Федоровича Романова, Олексія Михайловича .

Іменини 
Православні іменини (дати наводяться за григоріанським календарем):

 у Неділю після 7 лютого (перехідна дата)
 17, 20, 25, 28 лютого
 8, 22, 28, 30 березня
 6, 18 квітня
 4, 7 травня
 2, 5, 20, 22, 23 червня
 4, 6, 14, 17 липня
 2, 4, 11, 20, 22, 25, 26, 27, 30 серпня
 4, 7, 12, 16, 18, 22, 25, 29 вересня
 1, 2, 4, 11, 13, 14, 18, 29 жовтня
 3, 6, 11, 13, 20, 22, 23, 27 листопада
 3, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 23, 26 грудня .

Прізвища, утворені від імені 
Від імені Олексій утворено одне з найпоширеніших російських прізвищ Алексєєв.

Див. також 

 Алексєєва
 Олексіївка
 Олексієво
 Олексіївська
 Олексіївська
 Олексіївський
 Олексіївське

Примітки

Посилання 

 Олексій - православний місяцеслов святих з ім'ям Олексій
Чоловічі імена
Грецькі імена